Ninhursaga (sumersko 𒀭𒊩𒌆𒄯𒊕 , nin-ḫur-saŋ, DNIN-ḪUR.SAG, včasih prečrkovano kot Ninkharsag,

 znana tudi kot Damgalnuna ali Ninmah, je bila starodavna sumerska boginja mati, boginja gora in ena od sedmih velikih sumerskih božanstev. V svojem bistvu je boginja plodnosti. Hvalnice jo opevajo kot "pravo in veliko nebeško gospo" (morda zato, ker stoji na gori), sumerske kralje pa "hrani Ninhursagino  mleko". Njeni lasje so včasih upodobljeni v obliki črke omega. Boginja včasih nosi rogasto pokrivalo in oprijeto krilo, pogosto s pentljami na ramenih. Pogosto nosi kij ali palico, včasih pa jo spremlja levji mladič na povodcu. Je zavetnica več sumerskih vladarjev.

Njen soprog je bog Enlil. Njen simbol je bil podoben grški črki omega (Ω). Pojavil se je okoli leta 3500 pr. n. št. Njeno čaščenje je zamrlo okoli leta 1750 pr. n. št.

Imena
Ime Nin-hursag (iz sumerskega NIN – gospa in ḪAR.SAG – sveta gora ali predgorje) se morda nanaša na mesto njenega templja E-Kur (Hiša gorskih globin) v Eriduju.  Boginja je imela veliko imen, vključno z Ninmah (velika kraljica), Nintu (gospodarica rojstva), Mamma ali Mami (mati), Aruru (sumersko 𒀭𒀀𒊒𒊒), Belet-Ili (gospodarica bogov, akadsko)  

Po legendi se je sprva imenovala Ninmah. V Ningursago jo je preimenoval sin Ninurta v spomin na stvaritev gora. V babilonskem obredu investiture je kot Ninmena v templju Eana položila zlato krono na vladarjevo glavo. 

Nekatera omenjena  imena so bila nekoč povezana z neodvisnimi boginjami, med njimi  z Ninmah in Ninmeno, ki so se kasneje poistovetile  in združile z Ninhursago. Obstajajo tudi  miti, v katerih ime Ninhursaga sploh ni omenjeno.

Med prvotne boginje matere je bila verjetno vključena Damgalnuna (velika prinčeva žena) ali Damkina (prava žena), soproga boga Enkija.  Boginja mati je imela veliko epitetov, vključno s šassuru – 'boginja maternice' in tabsut ili – 'babica (pomočnica pri porodu) vseh bogov',  'mati vseh otrok', 'mati bogov'. V tej vlogi je v Enumi Eliš poistovetena s Ki. Imela je svetišča v Eriduju in Kišu.

Mitologija
V legendi Enki in Ninhursaga je Ninhursaga Enkiju rodila hčerko Ninsar (gospa zelenja). Z Enkijem je imela Ninsar hčerko Ninkuro (gospa pašnikov). Ninkura je nato z Enkijem imela hčerko Uttu. Enki je nato zalezoval Uttu, ki je bila razburjena, ker Enkiju ni bilo mar zanjo. Uttu je po nasvetu svoje prednice Ninhursage Enkijevo seme zakopala v zemljo in vzklilo je prvih osem rastlin. Ko je Enki videl te rastline, jih je pojedel in zbolel na osmih organih svojega telesa. Ninhursaga ga je ozdravila, vzela v svoje telo te rastline in rodila osem božanstev: Abuja, Nintulo,  Ninsutu, Ninkasi, Nanše, Azimujo, Ninti in Enšaga (Enšagag).

V besedilu Ustvarjalec motike je dokončala rojstvo človeštva, potem ko je z  Enkijevo motiko izkopala  človeške glave.

V besedilih o stvaritvi je Ninmah (drugo ime za Ninhursago) delovala kot babica (porodničarka), medtem ko je boginja mati Nammu na gostiji, na kateri je Enki proslavljal stvaritev človeštva, iz grudic gline izdelala različne človeške osebe.

Čaščenje
Simbol boginje Ninhursage, podoben grški črki omega (Ω), se je v umetnosti uporabljal od okoli 3000 pr. n. št., pogosteje od začetka 2. tisočletja pr. n. št. Simbol se pojavlja tudi na nekaterih mejnih kamnih, kar kaže na njen velik pomen. 

Simbol omega je povezan tudi z egipčansko boginjo-kravo Hator in bi lahko predstavljal stilizirano maternico. Simbol se na staroegipčanskih upodobitvah pojavlja že zelo zgodaj. Hator je včasih upodobljena tudi na gori, kar morda kaže na povezavo med obema boginjama.

Ninhursagin tempelj Esagila (iz sumerskega E (tempelj) + SAG (glava) + ILA (veličasten)) je stal na KURu v Eriduju. Tempelj je imela tudi v Kišu.

Rodoslovje sumerskih bogov

Sklici

Vir

 Michael Jordan.  Encyclopedia of Gods. Kyle Cathie Limited, 2002.

Mezopotamska božanstva
Boginje narave
Boginje Zemlje
Boginje mater